

Toponymes

 Sala, une commune rurale située dans le département de Bougnounou au Burkina Faso.
 Sala, une commune rurale située dans le département de Satiri au Burkina Faso.
 Sala, le nom arabe de la ville de Salé au Maroc
 Sala, ville de Suède située dans la commune de Sala
 Sala, une novads de Lettonie
 Sala, ancien nom de la rivière Fyrisån en Suède
 Šaľa, ville slovaque
 Sala, graphie ancienne pour la rivière Saale, en Allemagne
 Sala Bolognese, ville des environs de Bologne

Patronyme 

 Emiliano Sala (1990-2019), footballeur argentin ;
 Emilio Grau Sala (1911-1975), peintre catalan ;
 Enrico Sala (1891-1979), coureur cycliste italien ;
 Henri Sala (1936-), réalisateur français ;
 Henri Sala (19?-), auteur français de jeux de société français ;
 Jean-Luc Sala (1968-), scénariste de bande dessinée ;
 Joan Sala i Ferrer (1594-1634), bandit catalan ;
 Léon Sala (1897-1973), amiral français ;
 Luigi Sala (1974-), footballeur italien ;
 Luis Pérez-Sala (1959-), pilote automobile espagnol de Formule 1 ;
 Marie Anne Sala (1829-1891), religieuse italienne ;
 Michel Sala (1954), homme politique français ;
 Nicola Sala (1713-1801), pédagogue et compositeur italien ;
  (1910-2002), physicien, musicien et développeur du trautonium ;
 Patrizio Sala (1955-), footballeur italien ;
 Pierre Sala (1457-1529), bourgeois lyonnais, collectionneur et cuisinier ;
 Serge Sala (1949-), chanteur français ; 
 Soraya Sala (1972-), actrice suisse ;  
 Stefano Sala (1997-), coureur cycliste italien ;
 Vitale Sala (1803-1835), peintre italien ;
 Vittorio Sala (1918-1996), réalisateur et scénariste italien.

Pseudonyme 

 René Mérillon (1921-2009), écrivain français, auteur de romans policiers.

Abréviations 
SALA est un acronyme qui peut désigner :
 système d'armes létales autonome, un automate capable de mener une action létale de manière automatisée sans intervention humaine.

Sala+ est une abréviation qui peut désigner :
 Support Action for a European and Latin America Strategic Cooperation on Networked Media R&D, un programme de coopération de la Commission européenne.

Autres 
 Sala (en Asie du Sud-Est), un pavillon présent notamment dans les temples-monastères bouddhistes
 Sâla (Shorea robusta), un arbre d'Asie du Sud
 Sala Colonia, le nom latin de la colonie romaine fondée à l'embouchure du Bouregreg, au Maroc

Homonymie d'acronyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique
Patronyme italien